

Persone

Cordero

 Eduardo Cordero (1921–...) – cestista cileno
 Emilio Cordero (1917-2010) – presbitero, regista, produttore e sceneggiatore cinematografico italiano
 Fernando Cordero (1987) – calciatore cileno
 Franco Cordero (1928-2020) – giurista e scrittore italiano
 Giulio Cordero di San Quintino (1778-1857) – numismatico e archeologo italiano
 Horacio Cordero (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Jorge Cordero (1962) – ex calciatore peruviano
 José Cordero, noto con il ringname di Lince Dorado (1987) – wrestler portoricano
 Miguel Cordero (...) – ex calciatore venezuelano
 Miguel Ángel Cordero (1987) – calciatore spagnolo
 Nicolás Cordero (1999) – calciatore argentino
 Nick Cordero (1978-2020) – attore canadese
 Rodrigo Cordero (1973) – ex calciatore costaricano
 Santiago Cordero (1993) – rugbista a 15 argentino
 Sebastián Cordero (1972) – regista, sceneggiatore e montatore ecuadoriano

Cognomi composti
 Cristián Caro Cordero (1943) – arcivescovo cattolico cileno
 Enrico Cordero di Montezemolo (1811-1887) – politico italiano
 Felice Cordero di Pamparato (1919-1944) – partigiano italiano
 Ignacio Andrés Caroca Cordero (1993) – calciatore cileno
 José Villegas Cordero (1844-1921) – pittore spagnolo
 Livio Besso Cordero (1948-2018) – politico italiano
 Luis Cordero Crespo (1833-1912) – politico ecuadoriano
 Rafael Antonio Caroca Cordero (1989) – calciatore cileno
 Stanislao Cordero di Pamparato (1797-1863) – militare e politico italiano

Altro
 Canale di Cordero – stretto della Columbia Britannica, Canada

Pagine correlate
Cordero di Montezemolo